Galdino – nome proprio di persona italiano maschile
 Galdino – personaggio del manga e anime One Piece 
 Fra Galdino – personaggio del romanzo I promessi sposi 
 San Galdino – vescovo milanese, venerato come santo dalla Chiesa cattolica